

Carriera 
Ma Shuyue ha vinto 2 titoli nel singolare nel circuito ITF in carriera. Ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA, nr 204, il 20 maggio 2019. Mentre il 10 giugno 2019 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 499.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (2)

Sconfitte (1)

Doppio

Sconfitte (2)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni